Dulas kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Afon Dulas, vattendrag, Wales, 
 Dulas, Herefordshire, civil parish i England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar